На солнце:

 «На солнце» — десятый студийный альбом российской рок-группы «АукцЫон»
 «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — российский драматический фильм Сарика Андреасяна